Футбольный клуб «Спартак» (Москва) — многократный участник европейских клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

Чаще всего «Спартак» в еврокубках встречался с мюнхенской «Баварией» (8 матчей), мадридским «Реалом» (8 матчей) и пражской «Спартой» (7 матчей). Суммарно чаще всего московский клуб играл с командами из Испании (32 матча с 10 разными клубами), Германии (25 матчей с 7 разными клубами), Англии (21 матч с 8 разными клубами) и Франции (21 матч с 7 разными клубами).

Достижения 
Кубок / Лига чемпионов
 1/2 финала (1 раз): 1990/91
 1/4 финала (2 раза): 1980/81, 1995/96
Кубок УЕФА / Лига Европы
 1/2 финала (1 раз): 1997/98.
 1/4 финала (2 раза): 1983/84, 2010/11
Кубок обладателей кубков
 1/2 финала (1 раз): 1992/93
 1/4 финала (1 раз): 1972/73
Кубок Интертото
 3-й раунд (1 раз): 2004

Результаты

Результаты против клубов разных стран 

* Представляли Чехословакию.

Итоговая статистика

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Футбольные клубы России в еврокубках

еврокубки
Спартак